Papa Onorio I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Onorio II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Onorio III – Papa della chiesa cattolica
 Papa Onorio IV – Papa della chiesa cattolica
 antipapa Onorio II – antipapa